Рогинець Михайло Георгійович — радянський компартійний діяч, депутат Верховної Ради СРСР 3-4-го скликань.
 Рогинець Олексій Анатолійович — солдат резерву Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища